Guillaume Dreidemie est un poète et philosophe français.

Biographie 
Né en 1993 à Lyon, Guillaume Dreidemie a suivi des études de philosophie à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Titulaire du CAFEP de philosophie en septembre 2018, il débute l’enseignement de la philosophie au lycée et à l’Université Lyon 3, au sein de laquelle il codirige un séminaire doctoral sur l’Idéalisme allemand. En plus de ses charges d'enseignement, il est actuellement directeur adjoint de l'ICOF et coordinateur du Campus Lyon Saint Irénée.

Il enseigne également la philosophie dans le cadre du programme "Université Pour Tous" de l'Université Jean-Monnet-Saint-Étienne.

Depuis le Printemps 2022, il propose des rencontres philo-poésie à l’Université Jean Moulin Lyon 3 avec pour objectif de permettre au public de découvrir des univers poétiques variés, héritiers de diverses traditions philosophiques. Dans ce cadre, il organise une Journée d’études, « Pour une philosophie poétique », qui témoigne de sa volonté de renforcer les liens entre les sciences humaines et la poésie.

Conférencier au Musée des Beaux-Arts de Lyon, il présente l’exposition « Vanités » en 2022 puis l’exposition « Nicolas Poussin et l'amour » en 2023.

En collaboration avec le Conservatoire de musique de Lyon et le Goethe Institut, il réalise des lectures musicales de poètes et de philosophes, notamment Nietzsche, grâce à la dramaturge et metteuse en scène Françoise Maimone.

Œuvre 
En 2013, il commence à publier des poèmes au sein de revues : Recours au poème, Verso, temporel, Terre à ciel, Incertain regard, , Décharge, La toile de l’un, Fragile, Lichen, Infusion.

Membre fondateur de la revue de poésie L’Echarde, il publie son premier recueil, Murmure, aux éditions Encres vives (2018).  

L’Echarde reçoit le Prix de la revue de poésie, décerné par La Cave Littéraire de Villefontaine, en 2020. 

Il se spécialise dans l’étude du Romantisme et du Décadentisme, à travers l’écriture de nombreux articles.

Son deuxième recueil, Le Matin des pierres, paraît en mars 2023 aux éditions La Rumeur libre.

Un ouvrage de philosophie, Penser le monde après Kant, co-dirigé avec Pamela Krause, est prévu pour fin 2023, aux éditions Kimé.

Publications

Poésie 

 Le Matin des Pierres, Sainte-Colombe-sur-Gand, La Rumeur libre, mars 2023, 80 p. 
 Murmure, Colomiers, Éditions Encres Vives, septembre 2018, 20 p.

Publications universitaires 

 « Jules Laforgue, le sourire de l’Abîme », in Matières à penser, 2022.
 « Errance et ivresse dans La Peau de Chagrin de Balzac » in Revue de littérature générale et comparée, novembre 2022.
 Recension de l’ouvrage Soi-même comme un roi. Essai sur les dérives identitaires, d’Elisabeth Roudinesco (Paris, Seuil, 2021), pour la revue en ligne Actu-Philosophia, octobre 2022.
 « Le monde du romantisme allemand à la lumière d’Empédocle et de Chrysippe » in Revue des Sciences Humaines, /juillet-septembre 2022, Presses Universitaires du Septentrion.
 « Méditation nervalienne sur l’éternel retour », in Matières à penser, /24, juin 2022.
 « Soi-même comme un absolu. Poétique et philosophie romantique du don » in Poétiques et pratiques du Don, dir. Maria de Jesus Cabral et José Domingues de Almeida, Porto, Le Manuscrit, 2021.
 « La réception du Don Quichotte de Cervantès par Friedrich Nietzsche » in La réception du Siècle d’Or espagnol dans les pays de langue allemande, dir. Morgane Kappès-Le Moing et Fanny Platelle, Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, 2021.
 « Pour une poétique de l’éternel retour. Le voyage initiatique selon Khalil Gibran et Hermann Hesse » in Voyager en philosophe, dir. Liouba Bischoff, Paris, Kimé, 2021.
 « Poésie de l’anthropologie existentiale. Réflexions sur Pierre Reverdy et Albert Piette », in Parcours anthropologiques,  (2017).

Notes et références